Il doppio maschile del Wellington Classic 1990 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Peter Doohan e Laurie Warder erano i detentori del titolo, ma solo Warder ha partecipato in coppia con Tim Pawsat.

Pawsat e Warder hanno perso in semifinale contro Kelly Evernden e Nicolás Pereira.

Evernden e Pereira hanno battuto in finale 6–4, 7–6 Sergio Casal e Emilio Sánchez.

Teste di serie
 Tim Pawsat /  Laurie Warder (semifinali)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (finale)
 Grant Connell /  Glenn Michibata (primo turno)
 Paul Chamberlin /  Tim Wilkison (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Wellington Classic 1990